

Patronyme
Surnom flamand signifiant l'ami (du moyen néerlandais vrind, vriend, comparable à l'anglais friend), comparable au patronyme français Lamy.

Patronyme du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique.

Il peut se décliner :
avec -d ou -t au lieu du -dt final: De Vriend, De Vrient ;
en un seul mot incluant l'article : Devriendt, Devriend, Devrient.

De Vriendt/Devriendt 
 Éric De Vriendt (1957-1993), victime de sa conjointe Geneviève Montillet à Antibes.
 Frans de Vriendt dit Frans Floris, peintre d'histoire flamand.
 Jérémy De Vriendt (1986), gardien de but de football belge.
 Samuel de Vriendt (1884-1974), peintre et nationaliste flamand.
 Wouter De Vriendt (1977), homme politique belge.

Devrient/De Vrient
 Eduard Devrient (1801-1877), acteur, directeur de théâtre et chanteur d'opéra allemand. 
 Gustav Emil Devrient (1803-1872), comédien allemand.
 Ludwig Devrient, acteur allemand d'origine française.

Autres
Loi Coremans-De Vriendt (1898).